Арн (; не позднее 746—24 января 821) — церковный деятель Франкского государства, первый епископ Зальцбурга, затем первый архиепископ Зальцбургский (785—821), аббат монастыря Сент-Аман в 782—785 годах.

Биография 

Происходил из баварской аристократической семьи, вырос во Фрайзинге. По некоторым данным, одним из близких родственников Арна мог быть епископ Фрайзинга Анно.

В 765 году был рукоположен в сан диакона, в 776 или 777 годах стал священником. Монах бенедиктинского монастыря Эльно (Coenobium Elnonense) во Фландрии, с 26 мая 782 года — настоятель аббатства Сент-Аман.

Последний баварский герцог Тассилон III в 785 году назначил его преемником Виргилия, настоятеля зальцбургского аббатства Святого Петра.

В 787 году Арн безуспешно пытался выступить посредником между Тассилоном III и римским папой Адрианом I. После осуждения герцога Арн стал доверенным лицом короля Карла Великого. После 788 года подготовил Notitia Arnonis (список владений Зальцбурга), который в 790 году был подтверждён Карлом. С 791 года исполнял поручения королевского посланника. От имени короля франков в 797 году отправился в Рим, чтобы увидеться с папой Львом III. В апреле 798 года получил разрешение на превращение епископства Зальцбурга в архиепископство.

Сопровождал папу Льва III, бежавшего к Карлу Великому, и обратно в Рим в 799 году, присутствовал 25 декабря 800 года на коронации Карла в Риме.

Занимался продвижением науки и искусства в Зальцбурге и Сент-Амане. Дружил с Алкуином, учёным, богословом и поэтом VIII века, одним из вдохновителей Каролингского возрождения. Сохранилась обширная переписка Арна Зальцбургского с Алкуином. Организовал библиотеку и написал историю Зальцбурга (Annales Juvavenses maximi).

Примечания

Литература 
 Friedrich Wilhelm Bautz: Arn (Arno), erster Erzbischof von Salzburg. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 1, Bautz, Hamm 1975. 2., unveränderte Auflage Hamm 1990, ISBN 3-88309-013-1, Sp. 219—220.
 Max Büdinger: Arn (Erzbischof von Salzburg). In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, S. 575—577.
 Theodor Schieffer: Arn. In: Josef Höfer, Karl Rahner (Hrsg.): Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Auflage. Band 1. Herder, Freiburg im Breisgau 1957.
 Sigrid Krämer: Arn. In: Lexikon des Mittelalters (LexMA). Band 1, Artemis & Winkler, München/Zürich 1980, ISBN 3-7608-8901-8, Sp. 993 f.
 Heinz Löwe: Arn. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, S. 355 f.
 Lorenz Maier: Arno. In: Karl Bosl (Hrsg.): Bosls bayerische Biographie. Pustet, Regensburg 1983, ISBN 3-7917-0792-2, S. 26

Ссылки 
 Arn von Salzburg

Архиепископы Зальцбурга
Архиепископы VIII века
Архиепископы IX века
Аббаты Сен-Аманда
Аббаты VIII века
Аббаты IX века
Историки Германии
Историки VIII века
Историки IX века